Seuneubok Lapang (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië
Seuneubok Lapang (Darul Ihsan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing